Marchese di Pombal – titolo nobiliare portoghese creato da Giuseppe I del Portogallo con decreto datato 16 settembre 1769, a favore di Sebastião José de Carvalho e Melo, I conte di Oeiras
Sebastião José de Carvalho e Melo – politico portoghese noto come Marchese di Pombal

Voci correlate 
 Marquês de Pombal